The Whistler – radiodramma statunitense trasmesso dal 1942 al 1955.
The Whistler – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954 al 1955.
Nessuno sa il proprio destino (The Whistler) – film statunitense del 1944.

Pagine correlate
Whistler